Ana Jelušić (Rijeka, 28. decembra 1986), hrvatska alpska skijašica koja se takmiči u tehničkim disciplinama.

Počela je skijati s dve i po godine. Od najranijih dana trener joj je Zoran Sobol. Članica je Skijaškog kluba "Platak". Pobeđivala je u dečjim takmičenjima. Kao 16-godišnjakinja debitovala je u Svetskom skijaškom kupu, 26. oktobra 2001. u austrijskom Zeldenu. Učestvovala je na dvema Olimpijskim igrama. Na Zimskim olimpijskim igrama 2002. u Solt Lejk Sitiju, bila je najmlađa takmičarka sa 15 godina. Uzor joj je Janica Kostelić. Najveći uspeh u Svetskom kupu joj je 2. mesto u slalomu, koje je ostvarila 4. januara 2007. na zagrebačkom Sljemenu.

Ostvarenja 

Svetsko juniorsko prvenstvo
 2003. — 2. mesto u slalomu 
 2005. — 3. mesto u slalomu

Svetsko prvenstvo
 Bormio 2005. - 9. mesto u slalomu
 Ore 2007. - 4. mesto u slalomu

Рођени 1986.
Ријечани
Хрватски алпски скијаши